Миодраг Ђурђевић (Београд, 3. јануар 1920 — Београд,  1997) је био југословенски и српски сценариста.

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1948. || Македонија (кратки документарни филм) || /
|-
| 1949. || Разбијачи клевета (кратки документарни филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1951. || Под слободним небом (кратки документарни филм) || /
|-
| 1951. || Уз логорске ватре (кратки документарни филм) || /
|-
| 1951. || Недовршена биографија (кратки документарни филм) || /
|-
| 1953. || Општинско дете || /
|-
| 1956. || Велики и мали || /
|-
| 1958. || Случај у трамвају (ТВ филм) || /
|-
| 1959. || Осма врата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || После биоскопа (ТВ филм) || /
|-
| 1962. || Циркус Универзал (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Пример за углед (ТВ филм) || /
|-
| 1966. || -{Aamiainen motellissa}- (ТВ филм)|| /
|-
| 1969. || Баксуз (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1978. || Случај у трамвају (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1985. || Судбина уметника — Ђура Јакшић (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Случај Лазе Костића (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Тајна Лазе Лазаревића (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Неозбиљни Бранислав Нушић (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1997.
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Београђани на филму